Гальдикене — литовская фамилия, женский вариант фамилии Гальдикас. Известные носители:

 Драугялите-Гальдикене, Магдалена (1891—1979) — литовский педагог и общественный деятель.
 Гальдикене, Она Костовна (1925—1995) — советский и литовский химик.

См. также 
 Гальдикас